Морабито () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морабито, Джузеппе (род. 1934) — итальянский преступный авторитет и босс Ндрангеты, преступной организации зародившейся в Калабрии (Италия).
 Морабито, Линда (род. 1953) — астроном, открывший вулканическую деятельность на Ио, спутнике Юпитера.
 Морабито, Рокко (1920—2008) — американский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии.
 Морабито, Стив (род. 1983) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.